Бизо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бизо, Мишель (1795—1855) — французский дивизионный генерал, военный инженер; в 1854–1855 гг. начальник инженерных частей в Крыму.
 Бизо, Станислас (1879—1950) — французский спортсмен (международные шашки).
 Бизо, Франсуа (род. 1940) — французский антрополог, мемуарист, единственный иностранец, переживший геноцид в Камбодже.